Куаме:
 Куаме, Кристиан (род. 1997) — ивуарийский футболист.
 Куаме, Роминик (род. 1996) — малийский футболист.